Kōh-e Lishkarī är ett berg i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Bamiyan, i den nordöstra delen av landet,  km väster om huvudstaden Kabul. Toppen på Kōh-e Lishkarī är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Kōh-e Lishkarī är bergig åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Kōh-e Lishkarī. Runt Kōh-e Lishkarī är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. 

Trakten runt Kōh-e Lishkarī består i huvudsak av gräsmarker.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Bamiyan (provins)
Berg i Afghanistan 3000 meter över havet eller högre